Vjatjeslav Olejnyk, född den 27 april 1966, är en ukrainsk brottare som tog OS-guld i lätt tungviktsbrottning i grekisk-romersk stil 1996 i Atlanta.

Referenser

Källor
 Denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia.

Ukrainska brottare
Ukrainska olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 1996
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1996 från Ukraina
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 1996
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2000 från Ukraina
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 2000
Män
Födda 1966
Levande personer